Channel 4 – rete televisiva algerina
 Channel 4 – rete televisiva australiana
 Channel 4 – rete televisiva britannica
 Channel 4 – rete televisiva iraniana